Есильбай Талкеевич Кадралин (1 января 1948, с. Чапаевское, Кзылтуский район, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза «50 лет комсомола» Кзылтуского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1980). Депутат Верховного Совета Казахской ССР. Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1978).

Биография 
Родился 1 января 1948 года в селе Чапаевское Кзылтуского района Кокчетавской области (ныне — Уалихановский район, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан).

Происходит из рода канжыгалы племени аргын.

С 1964 по 1982 год — чабан, водитель, механизатор, бригадир тракторно-полеводческой бригады (1970—1992) совхоза «Чапаевский» (позднее — «50 лет комсомола») Кзылтуского района.

В 1971 году бригада под управлением Есильбая Кадралина получила 921 тонну зерновых на участке площадью 1000 гектаров. За эти трудовые достижения был награждён Орденом Ленина. В 1980 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть».

Окончил без отрыва от производства Кокчетавский сельскохозяйственный институт.

В 1971 году избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

С 1989 по 1992 год — председатель сельского совета.

С 1993 года — директор сельскохозяйственного предприятия СП «ДЭН», позднее — работа в ГКП «Кокшетау Жылу».

В настоящее время проживает в городе Кокшетау Акмолинской области Республики Казахстан.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 3 марта 1980 года
 Орден Ленина — дважды (13.12.1972; 03.03.1980)
 Орден Октябрьской Революции (24.12.1976)
 Медаль «За освоение целинных земель» (19.03.1971)
 Медаль «За трудовую доблесть» (08.04.1971)
 Лауреат Государственной премии Казахской ССР (19.12.1978)
 Почётный гражданин Уалихановского района (24.12.2007)

Примечания

Источники 
 
 Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. — 880 бет. ISBN 9965-893-73-X
 Баймулдин Н. Генерал былых пятилеток // Экспресс К. — № 181 (16567). — 26.09.2008.
 Кадралин Есильбай Талкенович// Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
 Қадралин Есілбай Тәлкейұлы
 Қадралин Есілбай Тәлкейұлы
 Госархив Акмолинской области, Республика Казахстан: фонд № 1520, опись № 1, лист № 1.

Механизаторы
Выпускники Кокчетавского сельскохозяйственного института‎
Председатели сельских советов Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва